Мари́я Русла́новна Мамошу́к (; ) — белорусская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Европы, призёр Олимпийских игр и Европейских игр. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Биография 
Родилась 31 августа 1992 года в д. Зябровка Гомельского района Гомельской области.

Первым тренером спортсменки Марии Мамошук стал Пётр Павлович Бабей. Тренер набирал учеников в секцию по вольной борьбе спортивной школы вагоностроительного завода и обходил школы посёлков Зябровка и Климовка Гомельского района. Маме Марии Мамошук вначале не нравилось её увлечение этим видом спорта — но тренер Пётр Бабей убедил её, что Мария Мамошук должна продолжать занятия, чтобы развиваться дальше. Так спортсменка стала принимать участие в первых соревнованиях, а затем стала студенткой Гомельского училища олимпийского резерва. Окончила Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины.

На ранних этапах проходила подготовку в ДЮШС в Гомеле.

Серебряный призёр чемпионата Европы среди кадетов 2009 года в Зренянине в весовой категории до 63 кг.

Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 2012 года в Загребе.

Бронзовый призёр летней Универсиады 2013 года в Казани. В том же году на чемпионате мира заняла лишь 9-е место, на чемпионате Европы проиграла в первом же круге.

На чемпионате мира 2014 года заняла лишь 7-е место. В том же году стала серебряным призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром Международного турнира «Циолковский».

На чемпионате мира 2015 года заняла лишь 10-е место. Бронзовый призёр Европейских игр 2015 года в Баку в весовой категории до 63 кг. В том же году стала чемпионкой Европы среди молодёжи. На Гран-при Германии завоевала также бронзовую медаль, а на Poland Open — золотую.

На чемпионате Европы 2016 года в Риге завоевала золотую медаль в весовой категории до 69 кг.

Живёт и работает в Гомеле.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мамошук Мария Руслановна
 Мария Мамошук

Выпускники Гомельского государственного университета
Борцы Белоруссии
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионки Европы по женской борьбе